Леггетт, Джей (1963—2013) — американский актёр, сценарист, продюсер и режиссёр
 Леггетт, Энтони Джеймс (род. 1938) — британо-американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года